Юлий (Юла, Жюль) Шаповал (3 ноября 1919, Киев — 16 января 1951, Париж) — -живописец еврейского происхождения.

Биография 
Родился в Киеве в богатой еврейской семье. Его сестра — знаменитая пианистка, певица и художница Белла Шаповал-Моизеско.

В 1924 году вместе с семьёй переехал в Германию, а затем в Париж. Учился на медицинском факультете университета Сорбонны и параллельно посещал уроки живописи в Académie de la Grand Chaumière. В 1942 году бежал в Марсель. В 1943 году переехал в Тулузу, где познакомился с Жанной Дэпюжоль, которая в 1946 году стала его женой.

Вернулся в Париж в 1947 году и жил там до смерти.

В 1951 году покончил жизнь самоубийством по невыясненным причинам.

Работы

Примечания